Буор-Юрях — название нескольких рек в Якутии:

 Буор-Юрях (приток Алазеи)
 Буор-Юрях (приток Индигирки)
 Буор-Юрях (приток Уяндины)
 Буор-Юрях (приток Чондона) — река, левый приток р. Чондон.
 Буор-Юрях (река, Котельный) — река на острове Котельном

 Буор-Юрях — река, на о. Малый Ляховский, впадает в пролив Санникова, координаты 74°13'	140°13'.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Чёрёндёй, координаты 60°14'	118°05'.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Эргедей, координаты 61°05'	117°07'.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Точчум, координаты 69°33'	134°25’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Сёнгкю, координаты 68°32'	114°45’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Селеннях, координаты 68°14'	139°20’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Сартанг, координаты 65°43'	132°42’.
 Буор-Юрях — река, правый приток протоки Диринг-Аяна р. .Яна, координаты 70°39'	135°37’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Чэкчир, координаты 68°44'	135°53’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Омолой, координаты 70°02'	132°36’.
 Буор-Юрях — река, левый приток протоки Кусаган -Уэс р. Спирка, координаты 71°10'	134°49’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Дянгкы, координаты 69°44'	135°53’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Индигирка, координаты 67°37'	143°30’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Индигирка, координаты 63°47'	142°03’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Мома, координаты 66°17'	143°27’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Селеннях, координаты 67°59'	143°06’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Орто-Юрях, координаты 66°27'	142°56’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Туора-Юрях, координаты 63°05'	144°14’.
 Буор-Юрях — река, левая составляющая р. Оймякон, координаты 69°23'	141°37’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Уяндина, координаты 68°25'	143°18’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Хрома, координаты 70°25'	142°14’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Индигирка, координаты 67°50'	145°01’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Дяски, координаты 67°09'	151°16’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Седедема, координаты 66°59'	150°59’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Алазея, координаты 68°08'	152°13’.
 Буор-Юрях — река, впадает в залив Геденштрома Восточно-Сибирского моря, координаты 75°41'	143°02’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Курунг-Юрях, координаты 68°18'	130°55’.
 Буор-Юрях — река, впадает в протоку Бурчатная, р. Индигирка, координаты 68°12'	145°45'.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Хрома, координаты 70°12'	141°37’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Додомо, координаты 70°31'	139°16’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Алазея, координаты 68°14'	149°23’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Куйдусун, координаты 63°17'	143°14’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Улахан-Бакы, координаты 69°35'	132°14’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Муна, координаты 67°19'	114°27’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Нельгесе, координаты 65°50'	133°33’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Арга-Сала, координаты 68°18'	110°19’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Хрома, координаты 70°22'	141°46’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Яна, координаты 69°33'	134°52’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Хаялах, координаты 61°09'	118°57’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Чюэмпе, координаты 61°16'	120°22’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Киенг-Юрях, координаты 63°21'	120°12’.
 Буор-Юрях — река, правый приток р. Чара, координаты 59°50'	119°29’.
 Буор-Юрях — река, левый приток р. Учюгей-Юрях, координаты 63°19'	142°04’.
 Буор-Юрях — озёра, в левобережье р. Яна, координаты 69°35'	134°47’.
 Буор-Юрях — озеро, на р. Учюгей-Юрях, координаты 61°01'	118°18’.
 Буор-Юрях — падь в правобережье р. Тонгуо, координаты 63°18'	119°53’.

Примечания